733-й отдельный моторизованный инженерный батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован 27.07.1943 года на Карельском фронте путём переформирования 733-го отдельного минно-сапёрного батальона.

В составе действующей армии с 27.07.1943 по 15.11.1944 года.

Действовал в Карелии и, очевидно, на Кольском полуострове. По-видимому принимал некоторое участие в боевых действиях на заключительном этапе Свирско-Петрозаводской операции.

01.01.1945 после вывода в резерв переформирован в 95-й отдельный инженерно-сапёрный батальон

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны